Die Makino (, Makino-shi) waren eine Familie des japanischen Schwertadels (Buke) aus der Provinz Mikawa, die sich von Takechiuchi no Sukune ableitete. Mit einem Einkommen von 80.000 Koku gehörten die zuletzt in Kasama (Präfektur Ibaraki) mit einem Einkommen von 80.000 Koku und in Nagaoka (Präfektur Niigata) mit 74.000 Koku residierenden Makino zu den größeren Fudai-Daimyō der Edo-Zeit.

Genealogie

(1a) Hauptlinie 
Die Hauptlinie residierte zunächst 1590 in Ōgo (Provinz Kōzuke), dann ab 1616 in Nagamine (Echigo) und schließlich von 1618 bis 1868 in Nagaoka mit 74.000 Koku. Letzter Daimyo war
 Tadakatsu (; 1859–1918), nach 1868 Vizegraf.

(1b) Nebenlinie 
Diese Nebenlinie residierte ab 1634 in Yoita (Echigo), von 1702 bis 1868 in Komoro (Shinano) mit 15.000 Koku. Nach 1868 Vizegraf.

(1c) Nebenlinie 
Diese Nebenlinie residierte ab 1634 als Hatamoto in einem Festen Haus (jinya) in Mineyama (Echigo). Erst 1863 wurde das Einkommen dieses Zweiges auf 11.000 Koku angehoben, womit die Linie Damyō-Rang erhielt. Ab 1868 Vizegraf.

(1d) Nebenlinie 
Diese Nebenlinie residierte ab 1683 auf Burg Sekiyado (Shimousa), ab 1705 in Yoshida (Mikawa), ab 1712 in Nobeoka (Hyūga) und schließlich von 1747 bis 1868 in Kasama (Hitachi) mit 80.000 Koku. Letzter Daimyo war
 Sadakuni (; 1857–1916), ab 1868 Sadayasu (), Vizegraf.

(2) Eine Weitere Makino-Linie 
Diese Linie residierte ab 1668 auf Burg Tanabe mit einem Einkommen von 35.000 Koku.

Literatur 
 Edmond Papinot: Makino. Historical and Geographical Dictionary of Japan. Nachdruck  der Ausgabe von 1910. Tuttle, 1972, ISBN 0-8048-0996-8.
 Miura, Masayuki (Hrsg.): Shiro to jinya. Tokoku-hen. Gakken, 2006. ISBN 978-4-05-604378-5.
 Miyaji, Saichiro (Hrsg.): Bakumatsu shoshu saigo-no hanshu-tachi. Higashinihon-hen. Jinbunsha, 1997. ISBN 978-4-7959-1905-1.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Buke (Adel)